Мерва:
 Мерва — продукт пчеловодства.
 Мерва — украинское село, расположенное в Гороховском районе Волынской области.
 Мерва, Густав Алвин (1882—1958) — лютеранский священнослужитель, лужицкий общественный деятель.